Вудфорд, Джон ()
  (1881—1949) — австралийский крикетчик.
  (род. 1943) — английский крикетчик, победитель Чемпионата графств в составе команды Йоркшира (1968).
  (1785—1879) — британский военный деятель, командующий Оккупационной армией во Франции (1818), археолог.